Nascia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Curtis 1835. Enligt Catalogue of Life ingår Nascia i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Nascia